Crawford Run ist ein Fließgewässer in den USA:

 Crawford Run (Miami River)  im Butler County, Ohio
 Crawford Run (Killbuck Creek)  im Wayne County, Ohio
 Crawford Run (Allegheny River)  im Allegheny County, Pennsylvania
 Crawford Run (Moshanon Creek)  im Clearfield County, Pennsylvania
 Crawford Run (Cowanesque Lake)  im Tioga County, Pennsylvania
 Crawford Run (Youghiogheny River)  im Westmoreland County, Pennsylvania
 Crawford Run (Laurel Fork)  im Randolph County, West Virginia
 Crawford Run (Tygart Valley River)  im Randolph County, West Virginia